

Fumetti
 Page – personaggio del manga e anime Le bizzarre avventure di JoJo
 Karen Page – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Geografia
 Page – località australiana
 Contea di Page – contea statunitense dello stato dell'Iowa
 Contea di Page – contea statunitense dello stato della Virginia
 Page – località statunitense dell'Arizona
 Page – località statunitense del Dakota del Nord
 Page – località statunitense del Minnesota
 Page – località statunitense del Nebraska

Musica 
 Coverdale•Page – album del 1993 di David Coverdale e Jimmy Page
 Page and Plant – gruppo musicale formato da Jimmy Page e Robert Plant

Persone

 Adam Page, ring-name di Stephen Blake Woltz (1991) – wrestler statunitense
 Alfred Page "Al" Lane (1891-1965) – tiratore a segno statunitense
 Anita Page – pseudonimo di Anita Evelyn Pomares, attrice statunitense
 Anne-Marie Le Page Fiquet du Boccage (1710-1802) – scrittrice, poetessa e drammaturga francese
 Annett Päge, nota come Annett Louisan (1977) – cantante tedesca
 Earle Page (1880-1961) – politico australiano
 Edward Page Mitchell (1852-1927) – scrittore di fantascienza statunitense
 Emiliano García-Page (1968) – giurista e politico spagnolo
 Ethan Page, ring name di Julian Micevski (1989) – wrestler canadese
 Geneviève Page, pseudonimo di Geneviève Anne Marguerite Bonjean (1927) – attrice francese.
 Giorgio Nelson Page (1906-1982) –  giornalista e scrittore statunitense naturalizzato italiano
 Kimberly Page, nata Kimberly Lynn Bacon (1969) – ex manager e valletta di wrestling statunitense
 Melinda Page Hamilton (1974) – attrice statunitense
 Patti Page (1927-2013) – pseudonimo di Clara Ann Fowler, cantante statunitense
 R. Edison Page, nato Edgar Alfred Jepson (1863-1938) – scrittore inglese

Altro
 71556 Page – asteroide della fascia principale
 Handley Page – azienda aeronautica inglese
 Legge di Page o di Wirth – legge empirica dell'informatica
 Page – variante maschile del nome proprio di persona inglese femminile Paige
 SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulphate – PolyAcrylamide Gel Electrophoresis) – tecnica per l'analisi di estratti proteici